Тейра́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 10 км на північний схід від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1675 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4539,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Тейран

 Тейран на сайті французького Національного інституту географії
 Тейран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тейран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тейран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Муніципалітети департаменту Еро